Łupstych bezeichnet Ortschaften in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen, die bis 1945 unter dem Namen Abstich im Kreis Allenstein, Ostpreußen, zusammengehörten:
 Łupstych (Gietrzwałd), Dorf der Gmina Gietrzwałd im Powiat Olsztyński
 Łupstych (Olsztyn), Ortschaft im Stadtteil Gutkowo der kreisfreien Stadt  Olsztyn